Mađarska:
 Zala, rijeka u Mađarskoj u istoimenoj županiji
 Zalska županija, mađarska županijana granici s Hrvatskom i Slovenijom
 Zala (bivša županija) u Kraljevini Ugarskoj koja je obuhvaćala dijelove današnje Mađarske, Hrvatske i Slovenije

Slovenija:
 Naselja:
 Zala (Cerknica, Slovenija), naselje u općini Cerknica
 Zala (Železniki, Slovenija), naselje u općini Železniki
 Rijeke:
 Zala (pritoka Idrijce), pritok Idrijce
 Zala (ptitoka Iške), pritok Iške